Детская игра ():
 «Детская игра» — американская мистическая драма 1972 года режиссёра Сидни Люмета по одноимённой пьесе Роберта Мараско (1970).
 «Детская игра» — фильм ужасов 1988 года, снятый Томом Холландом по сюжету Дона Манчини.

См. также